Avni Pepa, né le  à Kristiansand en Norvège, est un footballeur international kosovar. Il évolue au poste de défenseur au club d'ÍBV.

Carrière 

Après la relégation de l'IK Start en deuxième division en 2011, il rejoint le club de Sandnes Ulf.

Il débute sous le maillot de la sélection kosovare le  contre Haïti.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur international kosovar
Footballeur norvégien
Joueur de l'IK Start
Joueur du Sandnes Ulf
Joueur de l'ÍB Vestmannaeyja
Naissance en novembre 1988
Naissance à Kristiansand